Поружница је насеље у Србији у општини Сокобања у Зајечарском округу. Према попису из 2002. било је 354 становника (према попису из 1991. било је 424 становника).

Демографија 
У насељу Поружница живи 300 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 46,8 година (45,6 код мушкараца и 47,8 код жена). У насељу има 87 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 4,07.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Сокобањи
Насељена места у Зајечарском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији